Simon Zsolt (1963) erdélyi grafikus
 Simon Zsolt (1970) felvidéki politikus, gépészmérnök
 Simon Zsolt (1981) Junior Prima díjas nyelvész